Двадесет и седмото (XXVII) хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 27 000 г. пр.н.е. до края на 26 001 г. пр.н.е.

Събития 

Хилядолетия